

Aziende
 Hitachi – azienda giapponese di elettronica ed elettrotecnica
 Hitachi Construction Machinery Europe NV – azienda di macchine movimento terra
 Hitachi Data System – azienda di sistemi di storage, software e servizi
 Hitachi Global Storage Technologies – ex azienda e marchio statunitense di elettronica
 Hitachi Rail – azienda italiana di materiale rotabile
 Hitachi Rail STS – azienda italiana di sistemi di trasporto ferroviari e metropolitani

Geografia
 Hitachi – provincia del Giappone
 Hitachi – città del Giappone

Persone
 Hitachi – principe giapponese

Sport
 Hitachi – squadra di ciclismo attiva dal 1985 al 1989
 Hitachi Belle Fille – ex società pallavolistica femminile giapponese
 Hitachi Rivale – società pallavolistica femminile giapponese